Franc Derganc je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Derganc (1877-1939), zdravnik in organizator kirurške dejavnosti
 Franc Derganc (1911-1973), zdravnik kirurg